Witte de Withplein (Amsterdam)
 Witte de Withplein (Hellevoetsluis)